Викри, Уильям — американский экономист
 Викри — село, Каякентский район Дагестана